Чемпионат Франции по футболу 1953/1954 — 16-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Лилль» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 949 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Гавр» — «Сет»  — 10:0
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола 
 «Марсель» — «Ним Олимпик»  — 0:4
 «Рубе-Туркуэн» — «Ланс»  — 0:4
 «Стад Франсе» — «Монако»  — 0:4
 «ФК Нанси» — «Ницца»  — 1:5
 Самая крупная победа дома:  10 голов 
 «Гавр» — «Сет»  — 10:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1953/1954
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1953 году
Спорт во Франции в 1954 году